YXN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Whale Cove (Nunavut) (Canada)